Что может быть лучше плохой погоды:
 «Что может быть лучше плохой погоды (роман)» — роман болгарского писателя Богомила Райнова, написанный в 1968 году.
 «Что может быть лучше плохой погоды (фильм)» —  болгарский художественный фильм 1971 года, экранизация одноимённого романа Богомила Райнова.